Friedrichshuld ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Bożanka (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Rummelsburg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Trzebielino
 Frydrychowo (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Strasburg in Westpreußen, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Junoszyn (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Lissa, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Rydzyna
 Moczydlnica (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Crossen, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Trzebiechów (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Trzebiechów
 Wyszesław (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Cammin, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern
 Zalesie (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Lubin, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Lubin (Landgemeinde)
in Russland
 Pestschanaja (Песчаная) (ehemals Friedrichshuld im Landkreis Insterburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Oblast Kaliningrad; siehe Wolodarowka